Kasteel Geerestein, een kasteel in de Nederlandse plaats Woudenberg
 Geerestein (Drumpt), een voormalig kasteel in het Nederlandse dorp Drumpt